|-
| (114101) 2002 VU41||||5 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (114102) 2002 VZ41||||5 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (114103) 2002 VA42||||5 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (114104) 2002 VH42||||5 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (114105) 2002 VQ42||||6 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114106) 2002 VW43||||4 листопада 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (114107) 2002 VK44||||4 листопада 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (114108) 2002 VR44||||4 листопада 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (114109) 2002 VS45||||5 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (114110) 2002 VF47||||5 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114111) 2002 VL47||||5 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114112) 2002 VR47||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114113) 2002 VS47||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114114) 2002 VD48||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114115) 2002 VK48||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114116) 2002 VT48||||5 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114117) 2002 VX48||||5 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114118) 2002 VC49||||5 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114119) 2002 VH49||||5 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114120) 2002 VJ49||||5 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114121) 2002 VU49||||5 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114122) 2002 VW49||||5 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114123) 2002 VX49||||5 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114124) 2002 VB50||||5 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114125) 2002 VC50||||5 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114126) 2002 VG50||||5 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114127) 2002 VL50||||5 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114128) 2002 VZ50||||6 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114129) 2002 VC51||||6 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114130) 2002 VZ52||||6 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114131) 2002 VE53||||6 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114132) 2002 VH54||||6 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114133) 2002 VM55||||6 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114134) 2002 VX55||||6 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114135) 2002 VM56||||6 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114136) 2002 VU56||||6 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114137) 2002 VM57||||6 листопада 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (114138) 2002 VS57||||6 листопада 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (114139) 2002 VZ58||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114140) 2002 VF59||||1 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114141) 2002 VX60||||4 листопада 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (114142) 2002 VB62||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114143) 2002 VC62||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114144) 2002 VK62||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114145) 2002 VQ62||||5 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114146) 2002 VT62||||5 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114147) 2002 VE63||||6 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114148) 2002 VZ63||||6 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114149) 2002 VJ64||||6 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114150) 2002 VS64||||7 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114151) 2002 VD65||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114152) 2002 VK65||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114153) 2002 VB66||||7 листопада 2002||Обсерваторія Кінґснейк||Джон Маккласкі
|-
| (114154) 2002 VB67||||6 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114155) 2002 VH67||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 114156 Еамонліттл (Eamonlittle)||||4 листопада 2002||Обсерваторія Ла-Пальма||Алан Фітцсіммонс, Айван Вільямс
|-
| (114157) 2002 VO68||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114158) 2002 VE70||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114159) 2002 VL70||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114160) 2002 VO70||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114161) 2002 VC71||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114162) 2002 VJ71||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114163) 2002 VR71||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114164) 2002 VW71||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114165) 2002 VB72||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114166) 2002 VW72||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114167) 2002 VX72||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114168) 2002 VK74||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114169) 2002 VT74||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114170) 2002 VW74||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114171) 2002 VX74||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114172) 2002 VB75||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114173) 2002 VH75||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114174) 2002 VN75||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114175) 2002 VE77||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114176) 2002 VK77||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114177) 2002 VL77||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114178) 2002 VE78||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114179) 2002 VC80||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114180) 2002 VE80||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114181) 2002 VK80||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114182) 2002 VP80||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114183) 2002 VP81||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114184) 2002 VW81||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114185) 2002 VA82||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114186) 2002 VC82||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114187) 2002 VJ82||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114188) 2002 VG83||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114189) 2002 VX83||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114190) 2002 VP84||||7 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114191) 2002 VQ88||||11 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114192) 2002 VH89||||11 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114193) 2002 VL89||||11 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114194) 2002 VW89||||11 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114195) 2002 VD94||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114196) 2002 VG96||||11 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (114197) 2002 VM96||||11 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114198) 2002 VE97||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114199) 2002 VN97||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (114200) 2002 VH98||||11 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

114100